Glasachtig lichaam, een onderdeel van het oog van gewervelden
 Corpus Vitrearum, studiegenootschap voor glas-in-lood

Wikipedia:Doorverwijspagina